

Codici 
 PTX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pitalito (Colombia)
 PTX – abbreviazione usata dalla società POWERTRONIX spa Milano (Italia)
 PTX – Parallel Thread Execution, un linguaggio assembler intermedio tra un codice ad alto livello (C, C++) e codice a basso livello (Instruction_set|ISA), proprio della GPU (nel modello di programmazione NVIDIA CUDA)

Musica 
 PTX è l'abbreviazione del nome del gruppo a cappella dei Pentatonix
 PTX è un album del 2014 dei Pentatonix